Superliga słowacka w piłce nożnej w sezonie 2007/2008 nosiła nazwę Corgoň liga. W lidze występowało 12 drużyn. Był to 15. sezon ligowy na Słowacji od chwili rozpadu Czechosłowacji. Sezon rozpoczął się 13 lipca 2007 roku i trwał do 31 maja 2008. Tytułu mistrzowskiego broniła drużyna MŠK Žilina, a nowym mistrzem została FC Artmedia Petržalka. Zapewniła ona sobie prawo gry w eliminacjach Ligi Mistrzów, a wicemistrz MŠK Žilina prawo gry w Pucharze UEFA.

Tabela

Najlepsi strzelcy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Słowacji
2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
2007 na Słowacji
2008 na Słowacji